Обернення — термін, що може позначати:

Математика 

 Обернення матриці — знаходження матриці, оберненої до даної.
 Обернення інтегралу Лапласа
 Обернення Мебіуса
 Обернення в логіці — обернення обох частин категоричного або імплікативного судження.

Фізика 
 Обернення хвильового фронту — явище формування оберненого пучка хвиль (зокрема, світлового пучка, який тією чи іншою мірою відповідає оберненій у часі картині поширення падаючого (вхідного) пучка.

Теорія музики 

 Обернений контрапункт — складний контрапункт, що передбачає обернення мелодій початкового з'єднання.
 Обернення акорду — такий вид акорду терцевої побудови, у якому нижнім є не основний тон, а інший складовий звук акорду.
 Обернення інтервалу — перенесення нижнього звука інтервалу на октаву вгору або верхнього — на октаву вниз.
 Обернення теми — проведення теми або мотиву із заміною кожного висхідного інтервалу теми відповідним низхідним та навпаки.

Фотографія 

 Обернення — одержання спеціальною обробкою позитивного зображення (позитива) об'єкта на тому самому фотографічному матеріалі, на якому цей об'єкт знято.

Див. також 
 Звернення
 Звертання
 Навернення
 Обертання
 Оборот